Antonio Belloni (1479-1554) – storico italiano
 Antonio Belloni (1720-1790) – pittore italiano
 Antonio Belloni (1736-1782) – teologo e matematico italiano
 Antonio Belloni (1868-1934) – critico letterario italiano
 Antonio Belloni (1934-) – politico, senatore della Repubblica
 Antonio Belloni (1954-) – dirigente d'azienda, vice AD del Gruppo LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy)